Сен-Сюльпі́с-д'Екссіде́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 140 км на північний схід від Бордо, 33 км на північний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 151 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 305,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сюльпіс-д'Екссідей на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сюльпіс-д'Екссідей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сюльпіс-д'Екссідей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс-д'Екссідей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сюльпіс-д'Екссідей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь